Toto je seznam měst v Brazílii.

Největším městem v Brazílii je São Paulo, kde žije 10 886 518 obyvatel. Následuje Rio de Janeiro (6 093 472 obyvatel) a Salvador da Bahia (2 892 625 obyvatel). Hlavní město Brasília, které leží v Distrito Federal do Brasil, má 2 455 903 obyvatel (stav 1. dubna 2007).

V následující tabulce jsou uvedena města nad 200 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 1. září 1991, 1. dubna 2000 a 1. dubna 2007 a správní jednotky (spolkové státy), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Zdroj: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE)
 World Gazetteer - počty obyvatel brazilských měst
 City Population - největší města a aglomerace v Brazílii

 
Brazílie
města